Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Florin Mergea e Horia Tecău che hanno battuto in finale Adrian Cruciat e Marcel-Ioan Miron 5-7, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

 Philipp Oswald /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)
 Florin Mergea /  Horia Tecău (Campioni)

 Alberto Brizzi /  Giancarlo Petrazzuolo (primo turno)
 Manuel Jorquera /  Federico Torresi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2007